Донино:
 Донино — село в Болгарии;
 Донино — деревня в Раменском районе Московской области России;
 Донино — платформа Казанского направления Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги